

Personnalité désignée par ce nom 
 Al-Ghazâlî (c. 1058–1111), soufi d'origine persane

Patronyme 
Ghazali et ses variantes peut désigner :
 Ahmad Ghazali (1061-1126), maître soufi persan ;
 Lynda Ghazzali, entrepreneuse et peintre malaisienne ;
 Kacem El Ghazzali, activite marocain ;
 Mohammed Ghazali, joueur de cricket pakistanais ;
 Mohammed al-Ghazali (1917-1996), érudit musulman sunnite de nationalité égyptienne ;
 Nazem al-Ghazali (1921-1963), chanteur irakien ;
 Rustum Ghazaleh (1953-2015), militaire et officier de renseignement syrien ;
 Salma Ghazali, chanteuse algérienne ;
 Youcef Ghazali (1988- ), footballeur algérien ;
 Zainab al Ghazali (1917-2005), femme politique égyptienne ;
 Lihadh Al-Gazali, généticienne irakienne.

Autre 
Ghazali peut aussi désigner :
 Ghazali, monastère situé dans une petite oasis du Wadi Abu Dom au Soudan.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme